Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Bristol, d'après la ville portuaire de Bristol, en Angleterre:

, un vaisseau de ligne de 48 canons, lancé en 1653, complètement reconstruit en 1693, capturé par les Français en , repris deux semaines plus tard et coulé ;
, un vaisseau de ligne de  rang de 54 canons, lancé en 1711. Reconstruit en 1746 et abaissé à 50 canons, il est démantelé en 1768 ;
, un vaisseau de ligne de  rang de 50 canons lancé en 1775. Il sert pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, il est utilisé comme ponton après 1794, et démantelé en 1810 ;
HMS Bristol, initialement baptisé , un vaisseau de ligne de troisième rang de 64 canons. Transformé en prison en 1812 et renommé HMS Bristol. Il est vendu en 1814 ;
, une frégate à vapeur lancée in 1861 et démantelé en 1883 ;
, un croiseur léger de classe Town lancé en 1910. Il a donné son nom au sous-groupe Bristol de cette classe. Il est vendu en 1921 ;
, un destroyer de Type 82 lancé en 1973, aujourd'hui ancré de manière permanente au HMS Excellent, Portsmouth en tant que navire d'entraînement.

Bristol